Guillermo Vilas ha battuto in finale John Sadri 7-6 6-3 6-2.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  John Alexander (primo turno)
  Victor Amaya (semifinali)
  Hank Pfister (primo turno)
  Balázs Taróczy (primo turno)
  John Sadri (finali)
  Tim Wilkison (primo turno)
  Peter Feigl (primo turno)
 Peter McNamara (terzo turno)
 Kim Warwick (terzo turno)
 Peter Rennert (quarti di finale)
 Geoff Masters (secondo turno)
 Phil Dent (quarti di finale)
 Ross Case (primo turno)
 Rod Frawley (quarti di finale)
 Paul McNamee (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1979